L-Għarb,  connue aussi comme Għarb, est une ville de Malte.
La plaine du Gharb est une étendue d'environ six mille kilomètres carrés située dans le Maroc central.
Gharb-Chrarda-Beni Hssen était une des seize régions du Maroc avant le découpage territorial de 2015.